Оксбоу има више значења:
 Оксбоу (Њујорк)
 Оксбоу (Северна Дакота)